Szwajcaria:
 Surselva – region w kantonie Gryzonia
 Surselva – dawny okręg (Bezirk) w kantonie Gryzonia

Inne:
 Surselva – dolina

Zobacz też:
 Museum Regiunal Surselva